6. etape af Tour de France 2018 gik fra Brest til Mûr-de-Bretagne 12. juli 2018.

Daniel Martin vandt etapen, mens Greg Van Avermaet forsvarede den gule førertrøje.

Etaperesultater

Samlet efter etapen

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

06